Sa Pa (phường), een thị trấn in district Sa Pa in de Vietnamese provincie Lào Cai
 Sa Pa (thị xã)